Arma eller Árma kan syfta på:
 
 Arma (insekter) – ett släkte av insekter
 Arma, Kansas  – en ort i USA
 Árma – en ort i Grekland